ДС Чижовка остановка общественного транспорта А.5э 22 16 3с 
|цвет = 
|Оригинальное название =
|Изображение =Taškienckaja street (Minsk) p02.jpg
|Комментарии =Улица Ташкентская
|Город = Минск
|Административный округ города =
|Административный район города = 
|Первое упоминание =
|Дата основания = 1964
|Прежний статус = деревня
|Год включения в черту города = 1967
|Прежние названия =
|Этнохороним =
|Почтовые индексы =
|Площадь =
|Население = 62 тыс.
}}

Чижовка () — микрорайон в составе Заводского района города Минска (Белоруссия).

История 
Название происходит от располагавшейся на этом месте деревни, которая в 1967 году была включена в состав Минска.

Район начал застраиваться в 1964 году. Состоит из семи кварталов: Чижовка-1, Чижовка-2 и т. д. (Чижовка-7 — это частный сектор по улице Красная Слобода.) Население — 62 тыс. чел. За МКАД расположено Чижовское кладбище.

Расположение 
Расположена на юго-востоке города, от Серебрянки отделена Чижовским водохранилищем. Также соседствует с микрорайоном Лошица, МКАДом и Минским автомобильным заводом. Типичный «спальный район» с соответствующей инфраструктурой.

Состав 
Чижовка состоит из 7 микрорайонов:
 Чижовка-1
 Чижовка-2
 Чижовка-3
 Чижовка-4
 Чижовка-5
 Чижовка-6
 Чижовка-7

Улицы 

Основные улицы — Ташкентская, Голодеда, Уборевича и Краснослободская. Ближайшие станции метро — «Автозаводская» и «Могилёвская».

Транспорт 
Сообщение с другими частями города осуществляется автобусными и троллейбусными маршрутами. С диспетчерской станции «Чижовка» отправляются рейсовые автобусы в Михановичи.

 Автобусы:
 3с — д/с Чижовка — Вокзал
 5д — кладбище Михановичи — д/с Чижовка
 5э — д/с Чижовка — кладбище Михановичи
 16 — д/с Анграская 4 — д/с Чижовка
 21 — д/с Шабаны — д/с Чижовка
 22 — д/с Ангарская-4 — д/с Чижовка
 48 — д/с Чижовка — Ландера
 51 — д/с Чижовка-1 — Железнодорожная остановка Лошица
 59 — д/с Чижовка — КУЛЬМАН
 67 — д/с Чижовка — Колядичи
 88с — д/с Ангарская-4 — Ландера
 94с — а/с Автозаводская — Чижовское кл-ще
 98с — ст.м. Могилёвская — д/с Лошица-2
 102 — д/с Чижовка — Вокзал
 108 — а/с Автозаводская — пос. Гатово
 108б — д/с Чижовка — Гатово
 108д — д/с Чижовка — Гатово
 108п — а/с Автозаводская — Гатово
 114с — д/с Чижовка — Авторынок
 117с — д/с Чижовка — д/с Дражня
 117сд — д/с Дражня
 134с — д/с Чижовка — Малиновка-4
 148с — д/с Шабаны — Ландера
 Троллейбусы:

 16 — Чижовка-1-Вокзал
 17 — ДС Дражня — Чижовка-6
 26 — ДС Чижовка-1 — ст.м. Автозаводская
 49 — ДС Чижовка-1 — О.Кошевого
 92 — ДС Карастояновой — Чижовка-6

Здравоохранение 
 10 городская клиническая больница
 22 городская поликлиника
 22 детская поликлиника

Образование 
 Гимназия № 25 (ранее: СШ №106) (Краснослободская, 84)
 СШ № 43 (Голодеда, 4)
 Детская художественная школа искусств № 2 (Ауэзова, 7/2)
 Начальная школа № 112 (Уборевича, 142)
 СШ № 46 (Уборевича, 124А)
 СШ № 117 (Уборевича, 14/2)
 СШ № 124 (Уборевича, 144/2)
 СШ № 131 (Уборевича, 74)
 СШ № 135 (пр-д Голодеда, 7/2)
 СШ № 143 (Ауэзова, 5)
 Белорусская Государственная академия авиации (Уборевича, 77)

Застройка 
5, 9, 12, 19 этажей, есть также следы одно-двухэтажной застройки, оставшейся от деревни. Некоторые двухподъездные высокоэтажные дома относятся к серии 3А-ОПБ, Чижовка вместе с Масюковщиной были первыми микрорайонами Минска, где строились дома этой серии. Чижовку заселяли преимущественно работниками Минского тракторного завода, Минского автозавода и Минского моторного завода.

По состоянию на начало 2019 года жильё в Чижовке было одним из самых дешёвых в городе ($1143 за 1 м²) против более $2000 за квадратный метр в некоторых центральных районах и квартале по улице Парниковой. Более дешёвое жильё было только в расположенном неподалёку микрорайоне Шабаны.

Инфраструктура 
В микрорайоне расположены Минский зоопарк, Чижовский рынок, две библиотеки, Белорусская Государственная академия авиации, художественная школа, школа боевого искусства «АСАКА», православный храм во имя Святого великомученика Георгия Победоносца и парк имени 900-летия города Минска, расположенный на берегу Чижовского водохранилища, три кольца общественного транспорта.

В Чижовке также построены два супермаркета Виталюр, действуют гипермаркет сети Green, магазины сетей Соседи, Евроопт, Виталюр. Большое количество школьных и дошкольных заведений. Имеются игровые клубы с азартными играми, построены отель Арена Минск и гостиница Чижовка-КАДМ.

В 2013 году построен хоккейный комплекс Чижовка-арена, на котором проводилась часть матчей чемпионата мира по хоккею 2014 года.

Примечания

Ссылки 
 В жилом районе Чижовка в перспективе планируется построить 200 тыс. квадратных метров жилья
 Районы, кварталы: история минской Чижовки

Микрорайоны Минска
Заводской район (Минск)
Минск